Kesling ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Freiherr von Kesling (1854–1929), bayerischer Generalleutnant und Oberleutnant der Hartschiere
 Karl Ludwig Freiherr von Kesling (1763–1843), bayerischer Oberstallmeister und Kämmerer, Reichsrat, Ehrenbürger der Stadt Nürnberg
 Robert V. Kesling (1917–2005), US-amerikanischer Paläontologe